Powiat Nakashima – dawny powiat w prefekturze Aichi
 Powiat Nakashima – dawny powiat w prefekturze Gifu